Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2006./07.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Liga za prvaka 2. HMNL

Dodatne kvalifikacije za 1. HMNL

Poveznice 
 Prva hrvatska malonogometna liga 2006./07.
 Hrvatski malonogometni kup 2006./07.

Izvori 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Istok 2006./07. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Jug 2006./07. 
 hmnkvrgorac.com, 2. HMNL Jug i kvalifikacije za 1. HMNL 2006./07., wayback arhiva od 24. ožujka 2012.
 futsalplanet.com, 2. HMNL Sjever 2006./07. 
 futsalplanet.com, 2. HMNL Zapad 2006./07. 
 MNK Kastav, 2. HMNL Zapad 2006./07. 
 futsalplanet.com, doigravanja 1. HMNL i 2. HMNL 2006./07.  

2006-07